Ел Арболито има више значења:

 Ел Арболито, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Арболито, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Арболито, Гранха Авикола (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Арболито (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Арболито (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Арболито (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Арболито (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Арболито (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Арболито, Катарино Кортез (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Арболито (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Арболито (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Арболито (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Арболито (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Арболито (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Арболито (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Арболито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Арболито, Нуево Еден (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Арболито (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Арболито (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Арболито (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Арболито (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Арболито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Арболито, Ел Ранчито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Арболито (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Арболито (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Арболито (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Арболито (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Арболито (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Арболито, Ел Релампаго (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Арболито (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Арболито, Ел Арбол (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Арболито (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Арболито (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Арболито (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Арболито (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Арболито (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Арболито (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Арболито (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Арболито (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Арболито (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Арболито (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Арболито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Арболито, Ел Којоте (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Арболито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Арболито (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Арболито (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Арболито (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Арболито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Арболито, Ла Гамуза (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Арболито (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Арболито (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Арболито (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Арболито (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Арболито (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Арболито (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Арболито (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Арболито (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Арболито (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Арболито (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику